Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Nizozemskoj.

Povijest
Nizozemska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Izvori